Schrittwieser ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schrittwieser (1940–2017), Bischofsvikar und Herausgeber der Niederösterreichischen Nachrichten
 Julius Schrittwieser (1835–1883), österreichischer Architekt
 Michael Schrittwieser (* 1967), österreichischer Basketballtrainer
 Roman Schrittwieser (* 1947), österreichischer Physiker und Hochschullehrer
 Siegfried Schrittwieser (* 1952), österreichischer Politiker
 Tobias Schrittwieser (* 1996), österreichischer Basketballspieler